Botón de oro puede referirse a:
 La planta Tithonia diversifolia
 La planta Achillea ptarmica.
 La planta Calendula officinalis.
 La planta Grindelia chiloensis.
 La planta Ranunculus acris.
 La planta Ranunculus arvensis
 La planta Ranunculus bulbosus
 La planta Ranunculus bullatus
 La planta Ranunculus ficaria
 La planta Ranunculus repens
 El animal Brachycephalus ephippium''.